Песчаные короли:

 Песчаные короли (повесть) — повесть Джорджа Мартина;
 Песчаные короли (фильм) — экранизация повести.